El colibrí de Taczanowski, también llamado colibrí blanco dorado (Thaumasius taczanowskii, anteriormente Leucippus taczanowskii), es una especie de ave en la familia Trochilidae.

Distribución y hábitat 
Esta especie de colibrí habita en el norte de Perú, con algunos avistamientos no confirmados en el extremo sur de Ecuador.
Sus hábitats naturales son los bosques secos subtropicales o tropicales y las zonas arbustivas secas.

Referencias

Enlaces externos 

Leucippus
Aves de América del Sur
Aves de Perú
Animales descritos en 1879
Taxones descritos por Philip Lutley Sclater